Нижнепотапов — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.

Входит в Почтовское сельское поселение.

География

Улицы 
 ул. Горького,
 ул. Колхозная,
 ул. Лесная,
 ул. Набережная.

Население

Примечания

Ссылки 
 Нижнепотапов (хутор)

Населённые пункты Константиновского района (Ростовская область)